Датам — эллинизированная форма древнеиранского * Dātama- или * Dātāma-, либо от Dātamiθra («Дар Митры»), либо от * Data-ama («кому дана сила»)
 Датам — военачальник и сатрап персидской провинции Каппадокия в 385—362 годах до н. э.
 Датам — персидский аристократ и флотоводец времён похода Александра Македонского